Грабовецкий — фамилия.

Известные носители 
 Грабовецкий, Аркадий Фёдорович  (1865 — ?) — депутат Государственной думы I созыва от Киевской губернии.
 Грабовецкий, Владимир Васильевич (род. 1928) — украинский учёный, историк.
 Грабовецкий, Георгий Владимирович (1922—2013) — советский и российский учёный.
 Грабовецкий, Эммануил Маркович (1912—2007) — советский и украинский художник-график.